Пётр Ива́нович Нау́мов:

 Наумов, Пётр Иванович (1861—1925) — русский историк, краевед и этнограф.
 Наумов, Пётр Иванович (1912—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Наумов, Пётр Иванович (1917—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.